Primera División 1988/1989 jest 58 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 3 września, a zakończył 25 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 1988/1989:

Tabela końcowa 

1 jako obrońca trofeum

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 24. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej